Applause у перекладі з англійської мови — оплески. Може відноситися до таких значень:

 Applause — пісня співачки Леді Гаги.
 Applause (компанія) — американська компанія, що спеціалізується на тестуванні програмного забезпечення.